Contratto di assento, patto marinaro con il quale uno Stato assolda navi mercenarie a fini militari
 Assento (finanza), patto intercorrente fra il governo di Spagna dei secoli XVI e XVII e le banche finanziatrici